Барковський Андрій Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Барковський Борис Володимирович (1888 — після листопада 1919) — командир полку Дієвої армії УНР.
 Барковський Сергій Дмитрович (* 1963) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації.

Див. також 
 Борковський
 Берковський